Foppa kan syfta på:

 Lill-Foppa – en svensk fotbollsspelare, se Leif Forsberg
 Foppa – svensk fotbollsspelare, se Leif Forsberg (född 1932)
 Foppa – svensk fotbollsspelare, se Linda Forsberg
 Foppa – en svensk före detta professionell ishockeyspelare, se Peter Forsberg
Vincenzo Foppa (1427–1515/16), en norditaliensk renässansmålare
Cumin dalla Foppa – standardrätoromanskt namn på en krets i distriktet Surselva i den schweiziska kantonen Graubünden, se Ilanz (krets)